RUN o Run puede referirse a las siguientes entradas:

Como acrónimo:
 Rol Único Nacional, un número que identifica a todo chileno, así como a todo extranjero que permanezca en Chile.
 Aeropuerto Roland Garros (Reunión), según su código IATA.
En la música:

 Run, álbum de Alison Wonderland.

 «Run», canción de Foo Fighters del álbum Concrete and Gold.
 «Run», canción de Amy Macdonald.
 «Run», canción de Snow Patrol del álbum Final Straw
 «Run», versión de Leona Lewis.
 «Run», canción de Lighthouse Family.
 «Run», canción del grupo belga de dance, Milk Inc.
 «Run», canción de Nicole Scherzinger.
 «Run», canción de BTS.
Otras acepciones:
 Run película estadounidense de 2020, titulada Corre en Hispanoamérica y Mamá te quiere en España.
 Run, en béisbol, equivalente a carrera.